Piddubzi (ukrainisch ; russische Entsprechung /) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Dorf in der Oblast Chmelnyzkyj, Rajon Slawuta, siehe Piddubzi (Slawuta)
 Dorf in der Oblast Wolyn, Rajon Luzk, siehe Piddubzi (Luzk)

ru:Поддубцы